Onyango ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Onyango (* 1975), kenianischer Fußballspieler
 Chrispinus Onyango, kenianischer Fußballspieler 
 Denis Onyango (* 1985), ugandischer Fußballspieler
 Francis Onyango (* 1980), ugandischer Fußballspieler
 Frederick Onyango (* 1981), kenianischer Fußballtorhüter
 Patrick Onyango (* 1945), kenianischer Dreispringer
 Thomas Onyango (1971–2014), kenianischer Fußballschiedsrichter 
 Victor Onyango (* 1966), kenianischer Fußballspieler
 Zachariah Onyango (* 1988), kenianischer Fußballtorhüter
 Zeituni Onyango (1952–2014), kenianische Asylsuchende, Tante von Barack Obama